Хоті () — прізвище албанського походження. Відомі носії:
 Авдулла Хоті — прем'єр-міністр Косова
 Укшін Хоті — югославський філософ і громадський діяч